Be3Al2(SiO3)6 est la formule chimique des minéraux suivants :
 Aigue-marine
 Béryl
 Émeraude